Bidjouki peut désigner :
 les Bidjouki (peuple), une population du Cameroun ;
 le bidjouki, un dialecte du mpiemo, une langue bantoue ;
 Bidjouki, un canton et une chefferie du Cameroun.